Imame steht für:
 das Mundstück einer Tschibuk (türkische Tabakpfeife)
 Mehrzahl von Imam (Vorbeter beim islamischen Gebet)